Мура́д Рамаза́нов:
 Рамазанов, Мурад (боец) (род. 1995) — российский боец смешанных единоборств.
 Рамазанов, Мурад Сергеевич (род. 1979) — российский футболист.
 Рамазанов, Мурад Юсупович (род. 1974) — российский и македонский борец вольного стиля.